Saint-Laurent (česky Svatý Vavřinec)  může být:

příjmení osob
 Yves Saint-Laurent (1936–2008) – francouzský módní návrhář
 Louis Saint-Laurent (1882–1973) – kanadský politik

název nebo součást názvu obcí ve Francii
 Saint-Laurent (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Saint-Laurent (Cher) – obec v departementu Cher
 Saint-Laurent (Creuse) – obec v departementu Creuse
 Saint-Laurent (Côtes-d'Armor) – obec v departementu Côtes-d'Armor
 Saint-Laurent (Haute-Garonne) – obec v departementu Haute-Garonne
 Saint-Laurent (Haute-Savoie) – obec v departementu Horní Savojsko
 Saint-Laurent (Lot-et-Garonne) – obec v departementu Lot-et-Garonne
 Saint-Laurent (Nord) – obec v departementu Nord
 Saint-Laurent-Blangy – obec v departementu Pas-de-Calais
 Saint-Laurent-Bretagne – obec v departementu Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Laurent-Chabreuges – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Laurent-d’Agny – obec v departementu Rhône
 Saint-Laurent-d’Aigouze – obec v departementu Gard
 Saint-Laurent-d’Andenay – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Laurent-d’Arce – obec v departementu Gironde
 Saint-Laurent-de-Belzagot – obec v departementu Charente
 Saint-Laurent-de-Brèvedent – obec v departementu Seine-Maritime
 Saint-Laurent-de-Carnols – obec v departementu Gard
 Saint-Laurent-de-Cerdans – obec v departementu Pyrénées-Orientales
 Saint-Laurent-de-Céris – obec v departementu Charente
 Saint-Laurent-de-Chamousset – obec v departementu Rhône
 Saint-Laurent-de-Cognac – obec v departementu Charente
 Saint-Laurent-de-Condel – obec v departementu Calvados
 Saint-Laurent-de-Cuves – obec v departementu Manche
 Saint-Laurent-de-Gosse – obec v departementu Landes
 Saint-Laurent-de-Jourdes – obec v departementu Vienne
 Saint-Laurent-de-la-Barrière – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse – obec v departementu Aude
 Saint-Laurent-de-la-Plaine – obec v departementu Maine-et-Loire
 Saint-Laurent-de-la-Prée – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Laurent-de-la-Salanque – obec v departementu Pyrénées-Orientales
 Saint-Laurent-de-la-Salle – obec v departementu Vendée
 Saint-Laurent-de-Lévézou – obec v departementu Aveyron
 Saint-Laurent-de-Lin – obec v departementu Indre-et-Loire
 Saint-Laurent-de-Mure – obec v departementu Rhône
 Saint-Laurent-de-Muret – obec v departementu Lozère
 Saint-Laurent-de-Neste – obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Saint-Laurent-des-Arbres – obec v departementu Gard
 Saint-Laurent-des-Autels – obec v departementu Maine-et-Loire
 Saint-Laurent-des-Bâtons – obec v departementu Dordogne
 Saint-Laurent-des-Bois (Eure) – obec v departementu Eure
 Saint-Laurent-des-Bois (Loir-et-Cher) – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Laurent-des-Combes (Charente) – obec v departementu Charente
 Saint-Laurent-des-Combes (Gironde) – obec v departementu Gironde
 Saint-Laurent-des-Hommes – obec v departementu Dordogne
 Saint-Laurent-des-Mortiers – obec v departementu Mayenne
 Saint-Laurent-des-Vignes – obec v departementu Dordogne
 Saint-Laurent-de-Terregatte – obec v departementu Manche
 Saint-Laurent-de-Trèves – obec v departementu Lozère
 Saint-Laurent-de-Vaux – obec v departementu Rhône
 Saint-Laurent-de-Veyrès – obec v departementu Lozère
 Saint-Laurent-d'Oingt – obec v departementu Rhône
 Saint-Laurent-d'Olt – obec v departementu Aveyron
 Saint-Laurent-d'Onay – obec v departementu Drôme
 Saint-Laurent-du-Bois – obec v departementu Gironde
 Saint-Laurent-du-Cros – obec v departementu Hautes-Alpes
 Saint-Laurent-du-Mont – obec v departementu Calvados
 Saint-Laurent-du-Mottay – obec v departementu Maine-et-Loire
 Saint-Laurent-du-Pape – obec v departementu Ardèche
 Saint-Laurent-du-Plan – obec v departementu Gironde
 Saint-Laurent-du-Pont – obec v departementu Isère
 Saint-Laurent-du-Tencement – obec v departementu Eure
 Saint-Laurent-du-Var – obec v departementu Alpes-Maritimes
 Saint-Laurent-du-Verdon – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Laurent-en-Beaumont – obec v departementu Isère
 Saint-Laurent-en-Brionnais – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Laurent-en-Caux – obec v departementu Seine-Maritime
 Saint-Laurent-en-Gâtines – obec v departementu Indre-et-Loire
 Saint-Laurent-en-Grandvaux – obec v departementu Jura
 Saint-Laurent-en-Royans – obec v departementu Drôme
 Saint-Laurent-l'Abbaye – obec v departementu Nièvre
 Saint-Laurent-la-Conche – obec v departementu Loire
 Saint-Laurent-la-Gâtine – obec v departementu Eure-et-Loir
 Saint-Laurent-la-Roche – obec v departementu Jura
 Saint-Laurent-la-Vallée – obec v departementu Dordogne
 Saint-Laurent-la-Vernède – obec v departementu Gard
 Saint-Laurent-le-Minier – obec v departementu Gard
 Saint-Laurent-les-Bains – obec v departementu Ardèche
 Saint-Laurent-les-Églises – obec v departementu Haute-Vienne
 Saint-Laurent-les-Tours – obec v departementu Lot
 Saint-Laurent-Lolmie – obec v departementu Lot
 Saint-Laurent-Médoc – obec v departementu Gironde
 Saint-Laurent-Nouan – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Laurent-Rochefort – obec v departementu Loire
 Saint-Laurent-sous-Coiron – obec v departementu Ardèche
 Saint-Laurent-sur-Gorre – obec v departementu Haute-Vienne
 Saint-Laurent-sur-Manoire – obec v departementu Dordogne
 Saint-Laurent-sur-Mer – obec v departementu Calvados
 Saint-Laurent-sur-Othain – obec v departementu Meuse
 Saint-Laurent-sur-Oust – obec v departementu Morbihan
 Saint-Laurent-sur-Saône – obec v departementu Ain
 Saint-Laurent-sur-Sèvre – obec v departementu Vendée

ostatní
 Saint-Laurent (Montreal) – část Montrealu
 Saint-Laurent (stanice metra v Montrealu) – stanice metra v Montrealu
 Klášter Saint-Laurent – bývalý klášter v Paříži

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení